Мизулина — женская форма русской фамилии Мизулин. Известные носительницы:

 Мизулина, Елена Борисовна (род. 1954) — российский государственный и политический деятель.
 Мизулина, Екатерина Михайловна (род. 1984) — российский общественный деятель.